Jumbo Elektro é uma banda brasileira de rock e electro, da cidade de São Paulo.

História
Formada por sete músicos, integrantes de outros grupos paulistanos como Cérebro Eletrônico e Labo, a banda Jumbo Elektro tem como característica principal as músicas cantadas exclusivamente em embromation, isto é, em outros idiomas em que a fonética é apenas imitada, sem compreender o real significado da palavra. Os integrantes do Jumbo Elektro, assim, compõem músicas em inglês, francês, alemão, japonês e espanhol.

Em 2004, o grupo gravou seu primeiro álbum, intitulado Freak to Meet You: The Very Best of Jumbo Elektro, produzido por Arthur Joly e lançado gravadora independente Reco-Head. Em abril de 2006, o Jumbo Elektro fez sua estréia internacional, tocando para 1.500 pessoas na centenária casa de shows La Paloma, em Barcelona, Espanha, como uma das principais atrações do festival Brasil NoAr.

Em 2007, junto a nomes da música brasileira, como Paulo Miklos, Pato Fu, Mundo Livre S/A e Los Pirata, o Jumbo Elektro participou do álbum Vou Tirar Você Desse Lugar: Um Tributo a Odair José, em homenagem ao cantor Odair José.

Em outubro de 2009 a banda lança seu segundo CD intitulado Terrorist?!, produzido pelo tecladista Dudu Tsuda (que, por seis meses, tocou na banda Pato Fu e no show solo de Fernanda Takai entre 2008 e 2009) e lançado pela Phonobase Music Services através da plataforma Fan-To-Fan . Canções como "Rachel", "Dylan Sings Bowie" e "Elétrons Medievais" integram o novo show da banda.

A música "Run Run Run!" é tema do programa O Infiltrado, do History Channel

Discografia
 Freak to Meet You: the Very Best of Jumbo Elektro (2004, Reco-Head)
 Terrorist!? (2010, Phonobase Music Services)

Integrantes

Atuais 
Frito Sampler (Tatá Aeroplano) - voz
General Elektrik (Gunter Sarfert) - voz
Dr. Gory (Fernando Maranho) - guitarra
Hans Sakamura (Isidoro Cobra) - baixo
Dimas Turbo (Dudu Tsuda) - teclado
Sosa Lima (Gustavo Souza) - bateria

Ex-Integrantes 
Otto Van der Vander (Ozorio) - guitarra
Lê Cheval (Daniel Setti) - bateria

Referências

Ligações externas 
Site oficial

Bandas de rock
Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de electro rock